Чемпионат Швеции по кёрлингу среди ветеранов () — ежегодное соревнование шведских ветеранских (от 51 года и выше) мужских и женских команд по кёрлингу. Проводится с 1962-1963 года для мужчин и 1971-1972 года для женщин. Организатором является Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Победители турниров получают право до следующего чемпионата представлять Швецию на международной арене, в том числе на  как соответствующие ветеранские сборные Швеции.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Tidigare mästare Oldboys - Svenska Curlingförbundet (чемпионы-мужчины 1963—2014; веб-архив)
 Tidigare mästare Oldgirls - Svenska Curlingförbundet (чемпионы-женщины 1972—2014; веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Швеции

Кёрлинг
Швеция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1963 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1972 года